Владислав Кормиличич — правитель Галицкого княжества (1212—1214).
 Владислав Юрьевич — представитель оппозиции Даниилу Галицкому.